Țigănești a fost o localitate în județul Ilfov, Muntenia, România. Ea a fost desființată în 1968, fiind inclusă în satul Ciolpani, reședința comunei Ciolpani.

Monumente
biserica Mănăstirii Țigănești, lăcaș construit la începutul sec. XX pe locul unei biserici din lemn datând de la sfârșitul sec. al XIX-lea.

Localități din județul Ilfov